Carl Schuster & Sohn war eine Orgelbaufirma am Pflanzeltplatz 2 in München, die von etwa 1920 bis 1974 bestand und zahlreiche Orgeln nach ganz Oberbayern geliefert hat.

Geschichte 
Zwischen den beiden Weltkriegen arbeitete Carl Schuster (* 20. Januar 1886; † 26. Juli 1975) zusammen mit Magnus Schmid unter dem Firmennamen Schuster & Schmid. Allerdings existieren aus dieser Zeit auch Instrumente, die unter einem der beiden Namen firmieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Firma Schuster den Namenszusatz Münchner Orgelbau, der nach der Auflösung 1975 an die Firma Wilhelm Stöberl und seit 1994 an die Firma Johannes Führer übertragen wurde.

Bis in die 1950er Jahre hinein baute die Firma Schuster ausschließlich pneumatische bzw. elektropneumatische Kegelladen. Ab 1960 wurden zeitgleich sowohl Schleif-, Kegel- als auch Taschenladen gebaut.

Werkliste (Auszug)

Weblinks 

 Organ index: Carl Schuster & Sohn

Einzelnachweise 

Orgelbauunternehmen
Ehemaliges Unternehmen (München)
Gegründet 1920
Aufgelöst 1974

Orgellandschaft Oberbayern